Véran oder Veran ist der Familienname folgender Personen:

 Jules Véran (1868–1960), französischer Journalist, Romanist und Provenzalist
 Olivier Véran (* 1980), französischer Politiker (PS); seit 2012 Abgeordneter der Nationalversammlung
 Traude Veran (* 1934), österreichische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Saint-Véran, französische Gemeinde im Département Hautes-Alpes in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur
 St-Véran (Orgon), katholische Kapelle St-Véran in Orgon, einer französischen Gemeinde im Département Bouches-du-Rhône, Region Provence-Alpes-Côte d’Azur